Etilen hlorid je hemijsko ime koje se može odnositi na sledeća jedinjenja: